Der Deutsche Säge- und Holzindustrie Bundesverband e. V. (DeSH) ist die Interessenvertretung der deutschen Säge- und Holzindustrie auf Bundesebene und in den europäischen und internationalen Organisationen und Angelegenheiten.

Der Verband mit Sitz in Berlin hat die Aufgabe, seine Mitglieder in wirtschafts- und branchenpolitischen sowie fachlichen Fragen national und international zu vertreten und in ihren wirtschaftlichen Zielen zu unterstützen. Der DeSH vertritt und vermittelt Brancheninteressen im politischen Kontext, direkt und indirekt über Meinungsbildner und Medien. Die Spannweite reicht von der Beobachtung und Mitgestaltung des legislativen und administrativen Tätigkeitsumfeldes durch klassisches Lobbying bis zur Beteiligung an Kampagnen und kontroversen Debatten.

Bedeutung der Branche 
Der Sektor beschäftigt fast eine Million Menschen, umfasst rund 160.000 Betriebe und erzielt einen jährlichen Umsatz von etwa 114 Milliarden Euro. Damit ist der Bereich Forst und Holz einer der größten Arbeitgeber in Deutschland. Die Branche stellt mehr Arbeitsplätze als die Automobil- und Elektroindustrie. Nach Beschäftigten und Umsatz zählt der Bereich Forst und Holz zu den Leitbranchen Deutschlands.

Ziele und Tätigkeitsfelder 
Der Verband zielt durch sein Handeln und Wirken auf eine Sicherung und Stärkung der Branche ab. Die Sicherung des Rohstoff Holz zur Weiterverarbeitung entlang der Produktkette Forst und Holz sowie die Bereitstellung von Informationen zu Holzprodukten und zum Holzmarkt bilden Kernaufgaben des Verbandes. Bei der Gestaltung von Normen und Gesetzen arbeitet der Verband aktiv mit und vertritt dabei die Interessen seiner Mitglieder und der Branche. Als Sprachrohr für die Säge- und Holzindustrie kommuniziert der Verband nach außen mit der Politik und Öffentlichkeit sowie nach innen, verbandsintern mit seinen Mitgliedern und stellt dabei wichtige Informationen aus den Bereichen Forstwirtschaft, Holzwirtschaft und Naturschutz zur Verfügung.

Organisation 
Die Hauptgeschäftsstelle befindet sich in Berlin, zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Rohholzverbraucher e. V. (AGR). Das Servicezentrum befindet sich in Wiesbaden und die Rechtsberatungsabteilung in München. Zusätzlich werden europäische Angelegenheiten über die European Organisation of the Sawmill Industry (EOS) in Brüssel bearbeitet.

Weblinks 
 saegeindustrie.de – Offizielle Website
 Eintrag im Lobbyregister des Deutschen Bundestages

Einzelnachweise 

Wirtschaftsverband (Deutschland)
Holzindustrie
Forstpolitik
Forstwirtschaft und Holzeinschlag (Deutschland)
Verein (Berlin)
Verein (Bundesverband)
Wikipedia:Gründungsdatum ungeklärt
Eingetragen im Lobbyregister des Deutschen Bundestags